Benalúa (Granada) o Benalúa de Guadix, municipi de la província de Granada (Espanya)
 Benalúa de las Villas, municipi de la província de Granada (Espanya)
 Benalúa  o Benalua , barri de la ciutat d'Alacant (Espanya)